Николай Коляда: Коляда, Николай Владимирович (род. 1957) — советский и российский актёр, прозаик, драматург, сценарист, театральный режиссёр.
 Коляда, Николай Николаевич (род. 1994) — украинский хоккеист, сын Н. Ф. Коляды.
 Коляда, Николай Фёдорович (род. 1962) — украинский хоккеист, президент ХК «АТЭК», отец Н. Н. Коляды.